1-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Переходной лиги. Проводился в двух подгруппах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 4 апреля 1992 года — 4 июля 1992 года. Победителем турнира в подгруппах стали команды «Днестр» (Залещики) и «Бажановец» (Макеевка).

Первая подгруппа

Итоговая таблица

Бомбардиры

Вторая подгруппа

Итоговая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 1992 — Переходная лига

Третья лига Украины по футболу
Футбол на Украине в 1992 году